Риос Монтт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Риос Монтт, Марио Энрике (род. 1932) — гватемальский католический епископ, общественный деятель и правозащитник.
 Риос Монтт, Хосе Эфраин (1926—2018) — гватемальский военный, крайне правый политик и государственный деятель.